Los falcónidos (Falconidae) son una familia de aves falconiformes. Incluye aproximadamente 60 especies, como los halcones, cernícalos o alcotanes. A diferencia de los Accipitriformes, además de las garras usan el pico para matar a sus presas, para lo que disponen de una protuberancia córnea en el pico superior, cerca de la comisura, conocida como “diente de halcón”.

Cladograma basado en Griffiths et al. (2004).

Descripción 

Los halcones y caracaras son unas aves de presa de tamaño medio o pequeño, variando desde el pequeño tamaño del halconcillo indonesio, que pesa solo unos 35 g, hasta el halcón gerifalte, que puede llegar a pesar hasta 2100 g. Tiene unas garras con una pronunciada forma de garfio, y una excelente vista. El plumaje normalmente está compuesto de plumas de color marrón, castaño, blanco, negro y gris. Hay pocas diferencias entre los plumajes de las hembras y de los machos, aunque unas pocas especies tienen dimorfismo sexual en su plumaje.

Se diferencian de otros Falconiformes en que matan a sus presas con el pico en vez de con sus garras.

Notas y referencias 
 Griffiths, C. S. (1999) Phylogeny of the falconidae inferred from molecular and morphological data. Auk 116:116-130.
 Griffiths, C. S. et al. (2004) Phylogeny of the Falconidae (Aves): a comparison of the efficacy of morphological, mitochondrial, and nuclear data. Mol. Phylogenet. Evol. 32:101-109.
 Wink, M. & Sauer-Gurth, H. (2004) . In: Chancellor, R. D.; Meyburg, B.-U. (eds), Raptors Worldwide. Budapest/Berlin: MME/WWGBP. 483–498

Enlaces externos 

 Sitio web
 Falconidae videos Colección de aves en Internet.

 
Familias de aves